Cluny (Saona i Loira), municipi francès del departament de Saona i Loira
 L'abadia de Cluny: abadia
 L'Orde de Cluny: orde benedictí